Puchar Interkontynentalny w skeletonie w sezonie 2020/2021 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w niemieckim Altenbergu 16 stycznia 2021 roku, a zakończył 20 lutego 2021 roku w Igls w Austrii.

Kalendarz Pucharu Interkontynentalnego

Klasyfikacje

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 
 

2021 w skeletonie
Zawody skeletonowe